De Megalosauroidea zijn een groep vleesetende theropode dinosauriërs die behoren tot de Tetanurae.

In 1928 benoemde baron Ferenc Nopcsa een superfamilie Megalosauroidea.

Nadat het begrip lange tijd weinig gebruikt werd, is het in 2010 nieuw leven ingeblazen door Roger Benson die een exacte definitie gaf als klade: de groep bestaande uit Megalosaurus bucklandii en alle soorten nauwer verwant aan Megalosaurus dan aan Allosaurus fragilis of de huismus Passer domesticus.

De groep bestaat voor zover bekend uit grote theropoden die leefden vanaf het middelste Jura tot en met het vroege Krijt.

Materieel valt het begrip grotendeels samen met de Spinosauroidea sensu Sereno.

Een kladogram van Benson uit 2010 toont de interne stamboom van de Megalosauroidea.

Literatuur
Nopcsa, F., 1928, "The genera of reptiles", Palaeobiologica 1: 163-188
Benson, R.B.J., 2010, "A description of Megalosaurus bucklandii (Dinosauria: Theropoda) from the Bathonian of the UK and the relationships of Middle Jurassic theropods", Zoological Journal of the Linnean Society 158(4): 882–935, 

Tetanurae